
Termin konkurencija ima više značenja.
 Konkurencija (biologija), oblik interakcije između živih bića 
 Konkurencija (ekonomija), borba između pojedinaca i firmi da osvoje veći deo tržišta
 Konkurencija (film iz 1915), kratki film